A.G.S.R. Gyas, roeivereniging in Groningen
Gyas (geslacht), een geslacht van hooiwagens